Риордан (Riordan) — ирландская фамилия. Известные носители:

  (род. 1990) — американская и польская фигуристка, серебряная медалистка чемпионата Польши (2009).
  (род. 1974) — американский звукоинженер, лауреат премии «Эмми» за телепередачу или телефильм варьете (2009, 2010, 2012).
  (1886—1936) — член Палаты представителей Австралии (1929—1936), дядя Джо и Билла Риорданов.
 Риордан, Дерек (род. 1983) — шотландский футболист.
  (1930—2012) — министр жилья и строительства Австралии (1975), племянник Дарби Риордана.
  (род. 1943) — канадский биохимик, лауреат Международной премии Гайрднера (1990).
 Риордан, Дэниел:
  (1870—1923) — член Палаты представителей США (1899—1901, 1906—1923).
  (род. 1984) — ирландский регбист, участник Кубка мира по регби-7 в составе национальной сборной (2009).
  (род. 1959) — британский германист, президент Кардиффского университета (с 2012).
  (род. 1986) — американский бейсболист, игрок Лиги KBO Республики Корея в составе клуба «LG Твинс».
  — американский администратор образования, президент Адельфийского университета (с 2015).
  (ур. Хэйг; род. 1953) — член Палаты общин Великобритании (2005—2015).
 Риордан, Майкл:
  (1789—1862) — ирландский католический священник, генеральный настоятель Конгрегации братьев-христиан (1838—1862).
 Риордан, Майк (род. 1945) — американский баскетболист.
  (род. 1946) — американский физик, лауреат премии Эндрю Джеманта Американского института физики (2002).
  (род. 1953) — ирландский поэт, переводчик и редактор, лауреат премии Чамли Общества авторов (2021).
 Риордан, Патрик:
  (1841—1914) — американский католический священник, архиепископ Сан-Франциско (1884—1914).
  (1871—1941) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Типперари (1895, 1906).
  (род. 1979) — канадский регбист, участник Кубка мира в составе национальной сборной (2007, 2011).
  (1920—1944) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в битве под Монте-Кассино (1944; посмертно).
 Риордан, Ричард:
  (род. 1930) — американский юрист, банкир и политик, мэр Лос-Анджелеса (1993—2001).
 Риордан, Рик (род. 1964) — американский писатель.
  (1876—1942) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Корк (1902, 1903).
  (род. 1973) — американский игрок в лякросс и актёр, игрок клубов Главной лиги лякросса «Лос-Анджелес Риптайд» и «Лонг-Айленд Лизардс».
  — британский чиновник, глава администрации городского совета Лидса (с 2010).
 Уильям Риордан:
  (1908—1973) — министр ВМФ Австралии (1946—1949), племянник Дарби Риордана.
  (1941—2020) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Нью-Мексико (1986).
  (1947—2021) — ирландский менеджер и правозащитница, председатель Научного фонда Ирландии (2011—2018).

  (род. 1948) — американский антрополог, лауреат Американской книжной премии (2012).

См. также